Transylvania, parfois Transilvania, est le nom anglais de la . Ce nom peut aussi désigner :

Toponymes
Noms géographiques des États-Unis signifiant comme leur homonyme européen, au-delà des forêts :
 la  en Caroline du Nord ;
 le comté de Transylvania en Caroline du Nord ;
 l'université religieuse privée de Transylvania à Lexington au Kentucky ;
 la bourgade de Transylvania en Louisiane.

Navires
 le SS Transylvania, paquebot anglais coulé en 1917.
 le Transilvania, paquebot roumain.

Universités
 L'université Transilvania de Brașov en Roumanie.
 L'université Transilvania de Lexington dans le Kentucky.

Cinéma
 Transylvania, film de Tony Gatlif  tourné en 2006.
 Transilvania International Film Festival (TIFF), festival de cinéma qui se déroule annuellement à Cluj, en Transylvanie.

Groupes musicaux
 Chanson du groupe Iron Maiden sur leur  Iron Maiden.
 Transylvania, groupe de musique hongrois fondé par Iván Lantos.

Jeu vidéo 
 Transylvania, jeu vidéo sorti en 1982.

Voir aussi 
 Transylvania 6-5000